Conversando com Deus (Brasil) / Conversas com Deus (Portugal) (título original em inglês: Conversations with God) é um filme norte-americano lançado em 2006 sobre a vida do escritor espiritualista Neale Donald Walsch e sua série de livros onde relata diálogos que teria tido com Deus.

O filme foi dirigido e produzido por Stephen Simon e Walsch foi interpretado por Henry Czerny.

Ligações externas 

 Site oficial do filme Conversations with God 

Filmes dos Estados Unidos de 2006
Filmes com temática religiosa